Sainte-Marie-du-Mont kan syfta på:
 Sainte-Marie-du-Mont, Isère
 Sainte-Marie-du-Mont, Manche